Taurus (gorje), gorje u južnoj Turskoj i Siriji
 Ford Taurus, automobil, proizvađač je Ford Motor Company
 Bos taurus, životinjska vrsta 
 Montes Taurus, mjesečev planinski lanac
 Taurus (marka oružja)
 Taurus (tvrtka), proizvođač oružja
 Taurus (raketa), američka svemirska raketa 

Taurus na latinskom znači bik, pa Taurus može značiti i:

 Bik (zviježđe), zviježđe čiji je latinski naziv Taurus
 Bik (znak), astrološki znak čiji je latinski naziv Taurus